Maroko

Rabat

Alžirija

Alžir

Tunizija

Tunis

Libija

Tripolis

Egipt

Kairo

Z. Sahara

El Aaiun

Mavretanija

Nouakchott

Mali

Bamako

Niger

Niamey

Čad

N'Djamena

Sudan

Kartum

Eritreja

Asmara

Senegal

Dakar

Gambija

Banjul

Gv. Bissau

Bissau

Gvinjea

Conakry

Sierra Leone

Freetown

Liberija

Monrovia

Slon. Obala

Yamoussoukro

Gana

Akra

Burkina Faso

Ouagadougou

Togo

Lome

Benin

Porto Novo

Nigerija

Abuja

Kamerun

Yaounde

CAR

Bangui

Etiopija

Adis Abeba

Somalija

Mogadiš

Ekvat. Gvin.

Malabo

Gabon

Libreville

Kongo

Brazzaville

Kongo(Zair)

Kinšasa

Uganda

Kampala

Kenija

Nairobi

Ruanda

Kigali

Burundi

Bujumbura

Tanzanija

Dodoma

Angola

Luanda

Zambija

Lusaka

Malavi

Lilongwi

Mozambik

Maputo

Namibija

Windhoek

Bocvana

Gaborone

Zimbabve

Harare

JAR

Pretoria

Lesoto

Maseru

Esvatini

Mbabane

OTOKI:

Madagaskar

Antananarivo

Sao tome in Principe

Sao Tome

Kanarski otoki

Komori

Moroni

Mauritius

Port Louis

Sejšeli

Victoria

Glavna mesta Afrike